

Geografia
Esistono più comuni francesi con questo nome

 Contres – Cher
 Contres – Loir-et-Cher

Altro
 Contres, razza di pollo